Torrecaballeros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrecaballeros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Torrecaballeros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar